Coos County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Coos County (New Hampshire) – okres státu New Hampshire
 Coos County (Oregon) – okres státu Oregon